Andrew Fletcher kan syfta på bland andra:

 Andrew Fletcher (1655–1716), skotsk författare, politiker och patriot
 Andrew Fletcher (1961–2022), medgrundare och medlem av det engelska bandet Depeche Mode